Дмитрий Карасёв:
 Карасёв, Дмитрий Александрович (род. 1970) — российский пляжный волейболист.
 Карасёв, Дмитрий Алексеевич (род. 1990) — российский футболист.
 Карасёв, Дмитрий Владимирович (род. 1981) — глава города Норильска.